Секкез — иранский топоним. Может означать:

  — река.
 Секкез — город на западе Ирана, в провинции Курдистан.
 Секкез — одна из 9 областей (шахрестанов) иранской провинции Курдистан.